Moretto ima više značenja:
 Moretto, Frosinone
 Moretto, Udine